Абдулла́ев (женская форма — ) — фамилия арабского происхождения. Абдулла́ () — раб Аллаха.

Известные носители

А 
 Абдуллаев, Абакар Абакарович (1913—1983) — советский учёный.
 Абдуллаев, Абдулахад Абдуллаевич (род. 1928) — узбекский и советский государственный и театральный деятель, искусствовед.
 Абдуллаев, Абдулхак Аксакалович (1918—2001) — советский и узбекистанский живописец.
 Абдуллаев, Абдулкадир Абдулла оглы (род. 1988) — азербайджанский боксёр.
 Абдуллаев, Абдулла Ельмерданович (1913—1942) — советский передовик сельскохозяйственного производства, депутат ВС СССР 1-го созыва.
 Абдуллаев, Абдурахим (Гайрати; 1902—1976) — узбекский советский писатель.
 Абдуллаев, Абдумавлян Абдуллаевич (1930—2022) — советский учёный.
 Абдуллаев, Абуталыб Мир Ага оглы (1912—1980) — министр жилищно-коммунального хозяйства Азербайджанской ССР, почётный работник газового хозяйства СССР.
 Абдуллаев, Азер Джанбахыш оглы (1929—2010) — азербайджанский гобоист.
 Абдуллаев, Азиз Рефатович (род. 1953) — крымскотатарский политик.
 Абдуллаев, Акрам Камал оглы (род. 1975) — депутат Милли Меджлиса — парламента Азербайджана третьего созыва.
 Абдуллаев, Аликузу Мухтар оглы (1928—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Абдуллаев, Алибаба Абдулла оглы (1915—1980) — советский азербайджанский танцовщик и балетмейстер.
 Абдуллаев, Аловуддин Джафарович (1965—2022) — советский и таджикский актёр.
 Абдуллаев, Алтынбек (1932—2019) — советский работник сельского хозяйства, хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Абдуллаев, Араз Абдулла оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист.
 Абдуллаев, Ариф Ядулла оглы (род. 1968) — азербайджанский борец вольного стиля.
 Абдуллаев, Асеф Мехманович (1930—2015) — лезгинский поэт, композитор, прозаик и драматург.
 
 Абдуллаев, Атин Фируддин оглы (род. 1989) — азербайджанский футболист.

Б 
 Абдуллаев, Багаудин Юсупович (1960—1999) — сотрудник МВД РФ, подполковник милиции, погиб при исполнении служебных обязанностей.
 Абдуллаев, Байрам Мурадович (1935—2013) — советский и туркменский киновед, журналист, кинорежиссёр и сценарист, педагог.
 Абдуллаев, Борис Хизирович (1952—2021) — Балкарский композитор

В 
 Абдуллаев, Вагиф Давудович (род. 1983) — российский спортсмен, четырёхкратный Чемпион Мира по кикбоксингу.
 Абдуллаев, Вадим Вагиф оглы (род. 1994) — азербайджанский футболист, полузащитник.
 Абдуллаев, Вохид (1912—1985) — академик АН Узбекской ССР.

Г 
 Абдуллаев, Гаджимурад Убайдулаевич (род. 1984) — российский борец вольного стиля.
 Абдуллаев, Гасан Мамедбагир оглы (1918—1993) — советский и азербайджанский физик, бывший Президент АН Азербайджана, действительный член АНА.
 Абдуллаев, Гасым Ибрагим оглы (1873—1927) — азербайджанский певец-ханенде, исполнитель мугама.
 Абдуллаев, Гуламмахмуд (1900—1981) — председатель колхоза имени Ворошилова Калининского района Ташкентской области, Герой Социалистического Труда.
 Абдуллаев, Гюльгусейн Гусейн оглу (1923—2013) — советский и азербайджанский писатель, прозаик, литературовед, Народный писатель Азербайджана.

Е 
 Абдуллаев, Евгений Викторович (род. 1971) — русский поэт, прозаик и критик узбекского происхождения.

З 
 Абдуллаев, Заур Магомедалиевич (род. 1994) — российский боксёр-профессионал.

И 
 Абдуллаев, Ильяс Керим оглы (1913—1985) — советский азербайджанский государственный и научный деятель.
 Абдуллаев, Ислам Абдул оглы (1876—1964) — азербайджанский певец-ханенде, исполнитель мугама, заслуженный артист Азербайджана.
 Абдуллаев, Исламжон (род. 1941) — бригадир совхоза имени А. Саркисова Дустликского района Джизакской области, Герой Социалистического Труда.
 Абдуллаев, Исмаил Гаджимурадович (род. 1998) — российский и азербайджанский борец вольного стиля, мастер спорта международного класса.
 Абдуллаев, Ихтиёр Бахтиёрович (род. 1966) — председатель Службы государственной безопасности Узбекистана (2018—2019), генеральный прокурор Узбекистана (2015—2018).

К 
 Абдуллаев, Калык Абдуллаевич (1942—2020) — казахский общественный и политический деятель.
 Абдуллаев, Камал Мехти оглы (род. 1950) — азербайджанский учёный, общественный деятель, писатель, драматург, Заслуженный деятель науки, член-корреспондент НАНА.
 Абдуллаев, Кемал Джан-Бахиш оглы (1927—1997) — советский дирижёр и музыкальный педагог, Народный артист Азербайджанской ССР.

Л 
 Абдуллаев, Лютфали Амир оглы (1914—1973) — азербайджанский советский актёр-комик, лауреат Сталинской премии второй степени, народный артист Азербайджанской ССР.

М 
 
 Абдуллаев, Мазаир Агаверди оглы (1911—1978) — управляющий трестом № 1, Азербайджанская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Абдуллаев, Мамедсадыг (1924—2006) — азербайджанский анатом, гистолог.
 Абдуллаев, Мамиш Шахбаз оглы (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Абдуллаев, Махмуд Абдулла оглы (род. 1941) — азербайджанский учёный, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент НАНА.
 Абдуллаев, Машаллах Бабакиши оглы (1950—2022) — Национальный Герой Азербайджана.
 Абдуллаев, Микаил Гусейн оглы (1921—2002) — азербайджанский художник (живописец и график).
 Абдуллаев, Миллибай (1896—?) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1937—1946), депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946—1950).
 Абдуллаев, Мовсум Насир оглы (1935—2015) — советский и азербайджанский хирург-онколог.
 Абдуллаев, Музамиль Имран оглы (1941—2022) — советский и азербайджанский винодел, министр сельского хозяйства и продовольствия Азербайджана.
 Абдуллаев, Муслим Кайсарович (1982—2009) — российский тайский боксёр, чемпион Европы и мира среди любителей.
 Абдуллаев, Мухаммад Рамазан оглы (род. 1999) — азербайджанский боксёр, участник олимпийских игр 2020 года.
 Абдуллаев, Мухаммадкадыр Маматкулович (род. 1973) — узбекский боксёр, олимпийский чемпион 2000 года.

Н 
 Абдуллаев, Наджмидин Пашаевич (1917—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Абдуллаев, Нуриддин (1916 — ?) — звеньевой колхоза имени Сталина Наманганского района Наманганской области, Герой Социалистического Труда.
 Абдуллаев, Нурулло (род. 1948) — таджикский актёр театра и кино, Народный артист Таджикистана.

О 
 Абдуллаев, Ондасын Абдуллаевич (род. 1948) — казахский баянист, музыкальный педагог, Заслуженный деятель Казахстана

П 
 Абдуллаев, Пулат Хабибович (род. 1942) — советский и российский дипломат.

Р 
 Абдуллаев, Рауф Джанбахишевич (род. 1937) — советский дирижёр, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола, Народный артист Азербайджана.
 Абдуллаев, Рашад Гахраман оглы (род. 1981) — азербайджанский футболист.
 Абдуллаев, Ризван Ягубович — азербайджанский учёный, доктор медицинских наук, профессор.
 Абдуллаев, Ровнаг Ибрагим оглы (род. 1965) — азербайджанский хозяйственный и государственный деятель.
 Абдуллаев, Ровшан Абдулгусейн оглы (1969—1992) — Национальный Герой Азербайджана.

С 
 Абдуллаев, Сабирджан (псевдоним Сабир Абдулла; 1905—1972) — узбекский писатель, поэт и драматург.
 Абдуллаев, Садриддин (род. 1986) — узбекский футболист, полузащитник.
 Абдуллаев, Сайгид Нухкадиевич (1903—1952) — даргинский советский писатель и лингвист.
 Абдуллаев, Сайфитдин (1908—1983) — председатель колхоза имени Ленина Исфаринского района Ленинабадской области, Герой Социалистического Труда.
 Абдуллаев, Самед Гамид оглы (1920—1943) — Герой Советского Союза.
 Абдуллаев, Самиг Файзулович (1917—1998) — Герой Советского Союза.
 Абдуллаев, Сафар Ибад оглы(род. 1925) — токарь-сверловщик нефтяного машиностроительного завода имени Б. Сардарова в Баку, Герой Социалистического Труда.
 Абдуллаев, Супьян Минкаилович (1956—2011) — чеченский полевой командир.
 Абдуллаев, Сырым Жусипахметулы (род. 1968) — казахстанский деятель органов внутренних дел, заместитель начальника Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области, полковник полиции.

Т 
 Абдуллаев, Тожибой (1922—2000)— звеньевой колхоза имени Ленина Шахринауского района Сталинабадской области, Герой Социалистического Труда.

У 
 Абдуллаев, Урунбай (1912—1989) — Герой Советского Союза.

Ф 
 Абдуллаев, Фархад Саиб оглы (род. 1958) — юрист Азербайджана, доктор юридических наук, председатель Конституционного Суда Азербайджана.
 Абдуллаев, Фатхулла Хабибуллаевич (род. 1948) — советский и узбекистанский физик, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии имени Абу Райхона Бируни, обладатель Медали имени Аль-Хорезми, заслуженный деятель науки Республики Узбекистан.

Х 
 Абдуллаев, Хабиб Мухаммедович (1912—1962) — советский геолог, академик и президент Академии наук Узбекистана.
 Абдуллаев, Хабибуло Тулабаевич (род. 1935) — бригадир проходческой бригады Кансайского рудоуправления, Ленинабадская область, Герой Социалистического Труда.

Ч 
 Абдуллаев, Чингиз Акиф оглы (род. 1959) — советский, российский и азербайджанский писатель.

Ш 
 Абдуллаев, Шахмардан Гасан-Гусейнович (Чопан; 1911—1996) — кумыкский актёр, лакский писатель. Народный артист Дагестанской АССР.
 Абдуллаев, Шамиль (род. 1990) — чемпион России, чемпион мира по смешанным боевым единоборствам ММА
 Абдуллаев, Шамшад Маджитович (род. 1957) — узбекский поэт, прозаик и эссеист.
 Абдуллаев, Ширзад Эйюб оглы (род. 1970) — исполнительный директор Национального фонда поддержки предпринимательства при Министерстве экономики и промышленности Азербайджана.
 Абдуллаев, Шовгияр Джамиль оглы (1969—1992) — азербайджанский танкист, Национальный герой Азербайджана.
 Абдуллаев, Шохжахон Кахрамонжон оглы (род. 2002) — узбекский боксёр-любитель и профессионал.

Э 
 Абдуллаев, Эльнур Суджаят оглы (род. 1986) — азербайджанский футболист.
 Абдуллаев, Эльхан Руслан оглы (род. 1970) — советский и азербайджанский футболист, тренер, кандидат в мастера спорта.
 Абдуллаев, Эльшан Мубариз оглы (род. 1994) — азербайджанский футболист, нападающий.

Ю 
 Абдуллаев, Юсиф Мирза оглы (1902—1979) — советский военный деятель, полковник.
 Абдуллаев, Юсуп (род. 1927) — бригадир полеводческой бригады колхоза имени Маленкова Алты-Арыкского района Ферганской области, Герой Социалистического Труда.



См. также 
 Абдулаев

Примечания